Кристиан Сайнс Кастро (; род. 8 декабря 1974, Мехико) — известный мексиканский певец и композитор, сын актрисы Вероники Кастро.

Биография 
Сын Вероники Кастро и мексиканского актёра Мануэля Вальдеса. Был женат на Габриэле Бо и Валерии Либерман..

Дискография 

 Mi Tributo a Juan Gabriel (2018)
 Dicen (2016)
 Mi Amigo El Príncipe (2011)
 Viva El Príncipe (2010)
 El culpable soy yo (2009)
 El indomable (2007)
 Días felices (2005)
 Nunca voy a olvidarte… los éxitos (2005)
 Hoy quiero soñar (2004)
 Amar es (2003)
 Grandes Hits (2002)
 Azul (2001)
 Remixes (2000)
 Mi vida sin tu amor (1999)
 Lo mejor de mí (1997)
 El deseo de oír tu voz (1996)
 El camino del alma (1995)
 Un segundo en el tiempo (1993)
 Agua nueva (1992)

Синглы 
 No Podrás
 Solo Dame una Noche
 Diez Mil Lágrimas
 Agua Nueva
 Para Ti
 Nunca Voy a Olvidarte
 Por Amor a Ti (Letra y música de Frank Quintero)
 Es Mejor Así
 Mañana
 Azul Gris
 Con Tu Amor
 Vuelveme a Querer
 Morelia
 Amarte a Ti
 Esperándote
 Amor
 No Puedo Arrancarte de Mi
 Una y Mil Veces
 Lo Mejor de Mi
 Si Tu Me Amaras
 Lloran Las Rosas
 Después de Ti…¿Qué?
 Volver a Amar
 Angel
 Mi Vida Sin Tu Amor
 Por Amarte Así
 Alguna Vez
 Yo Quería
 Lloviendo Estrellas
 Azul
 Con Ella
 Cuando Me Miras Así
 No Hace Falta
 Te Llamé
 Te Buscaría
 Una Cancíon Para Ti
 Amor Eterno
 Sin Tu Amor
 Tu Retirada
 Te Sigo Queriendo
 Este loco que te mira (Escrita por Gian Marco)
 No Me Digas
 Por la espalda
 El Culpable Soy Yo
 Seguir Sin TI (Promo, No está en el disco el culpable soy yo)
 La nave del olvido
 Amor Amor

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 universalmusica.com/cristiancastro

Дети-актёры Мексики
Певцы и певицы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Латиноамериканские музыканты
Прозелиты в иудаизме